PAB est un sigle qui signifie :
 Peloton anti-banditisme, une unité de forces spéciales belges ;
 Parti autonomiste breton, un ancien parti politique breton ;
 Parti des paysans, artisans et bourgeois, un ancien parti politique suisse ;
 Port autonome de Bordeaux, un établissement public français ;
 Préposé aux bénéficiaires, une profession médicale au Québec.
 Participation Aux Bénéfices (ou PB)
 Presse à balles, instrument pour fabriquer des balles.
 Plaie par Arme Blanche.
 Passif Assisté par Batterie, abréviation officielle selon les directives Techniques Internationales sur les Munitions des Nations unies.
 Partially Automated Billing, abréviation officielle du ministère de la défense anglaise.
 Projected Available Balance(MRPII), abréviation officielle du ministère de la défense anglaise.

PAB sont des initiales qui signifient :
 Pierre Albert-Birot, un écrivain, dramaturge et poète français, auteur de Grabinoulor ;
 Pierre-André Benoit, un éditeur, artiste et poète français.
 Pierre-Ambroise Bosse, athlète français, champion du monde 2017 du 800m.
 Pierre-André Bernard, écrivain et expert énergétique français.
PAB est un code qui signifie :
 Balboa panaméen, la monnaie de Panamá, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies),
 .

pab peut faire référence à :
 .pab (Personal Address Book), l'extension des fichiers informatiques contenant les carnets d'adresses pour l'application Microsoft Outlook.
 PAB, en analyse une Propriété d’Approximation Bornée.
 Formation de PAB, une formation géologique à l'ouest du Pakistan.
 , un angle de Brocard.
 Pab polymérase, un ADN polymérases thermostables.
 Pab, pape en langue bretonne.
 PAB, type de munition.

Code